La liste des communes de France les plus peuplées présente les communes françaises ayant au moins  classées par leur nombre d'habitants selon les chiffres de population municipale au  indiqués par l'Institut national de la statistique et des études économiques en décembre 2022. Ces chiffres correspondent à la population légale de chaque commune à la date du .

Cet article concerne les communes des  métropolitains, de 4 des 5 départements et régions d'outre-mer actuels, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des deux anciennes communes de Guadeloupe érigées en collectivité d'outre-mer en 2007 (Saint-Martin et Saint-Barthélemy), pour lesquels les dates de recensement sont comparables. Les quatre communes d'outre-mer peuplées de plus de  aux dates de recensements non comparables, Dumbéa, Koungou, Mamoudzou et Nouméa, sont indiquées à titre de comparaison. Lorsqu'une commune nouvelle est en vigueur à partir du , le tableau présente en italique la somme des populations municipales des anciennes communes qui la composent.

Cadre des données 
Les chiffres correspondent aux populations des seules communes, et non à celles des unités urbaines ou des aires d'attraction des villes.

Le classement est établi sur les données de la population légale millésimées 2020 entrant en vigueur le  correspondant aux populations légales des communes au  (« recensement rénové »), et présente aussi les chiffres du  et du , ainsi que ceux des cinq derniers recensements exhaustifs (population sans doubles comptes, données légales), ceux de 1999, 1990, 1982, 1975 (1974 pour les communes des départements d'outre-mer) et 1968 (1967 pour les communes des départements d'outre-mer). Pour les deux communes mahoraises et néo-calédoniennes, les dates de recensement sont encore différentes.

Les données des enquêtes de recensement issues de la nouvelle méthode de recensement mise en œuvre depuis 2004 ne sont pas comparables avec les données du dernier recensement exhaustif de 1999, en raison même du changement de méthode. En conséquence, une méthode d'ajustement existe, pour la population des grandes communes, qui sont recensées uniquement par sondage. Cette méthode a fait l'objet d'une présentation à la Commission nationale d'évaluation du recensement.

L'Insee a donné des estimations de populations en 2005 (au ), 2006 (au ) et 2007 (au ) pour certaines grandes communes avec des écarts très supérieurs à ceux annoncés, qui devaient être de 1 % au maximum. Or, cet écart est supérieur à 3 % pour onze communes. Par exemple, il est de 4,6 % pour Chambéry. La commune de Marseille était annoncée à la baisse au  (), alors qu'elle est donnée en hausse de plus de  au  (), l’écart d'un an étant trop court pour expliquer la différence.

Communes de plus de  
Ce tableau contient la liste les communes de France dont la population est supérieure à  en 2023. Les communes qui sont passées sous la barre des  avant 2023 figurent dans la section suivante. Quatre autres communes françaises (Mamoudzou et Koungou à Mayotte, Nouméa et Dumbéa en Nouvelle-Calédonie) étaient peuplées de plus de , en 2019 pour les communes néo-calédonniennes, et en 2017 pour les communes mahoraises ; leur population étant et ayant été recensée à des dates différentes du reste du pays, elles sont intégrées au tableau sans y être classées, les chiffres indiqués étant ceux des recensements les plus proches temporellement des recensements métropolitains.

Ce classement correspond à la population intra-muros des villes et non à leurs agglomérations métropolitaines.

Communes ayant compté plus de  avant 2023 
Ces communes sont classées dans l'ordre décroissant de leur population légale en vigueur au . Le chiffre de population en gras est le plus élevé.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Laurent Chalard, Gérard-François Dumont, « Le nouveau palmarès des grandes communes de France » et « Une méthode de correction des évolutions démographiques 1999-2004 », in Population & Avenir, 675, novembre-
  Gérard-François Dumont, Essai d’évaluation des résultats bruts du recensement rénové,

Articles connexes 
 Principales aires d'attraction des villes de France
 Liste des unités urbaines de France
 Démographie de la France
 Liste des communes de France les moins peuplées
 Liste des villes de France par population au 

Population, plus
Démographie en France